Remizka – "oczko do żagla", specjalna kształtka metalowa lub plastikowa, zabezpieczająca brzeg otworu w żaglu przed przecieraniem tkaniny przez linę przechodzącą przez ten otwór. Może to być np. krótka tuleja zaklepana na brzegach – dla zwiększenia wytrzymałości, pod zaklepane brzegi remizki może być wtedy podłożony (i przyszyty) luwers, który można zresztą także samodzielnie, bez remizki stosować do ochrony takich otworów. Istnieją również plastikowe remizki wklejane, wciskane lub skręcane w otworach żagla.

Remizka to także sam otwór wzmocniony okuciem, w odróżnieniu od luwersu, który jest otworem wzmocnionym obszyciem.

Remizki mocuje się najczęściej na specjalnie wzmocnionych likach żagla (bantach) oraz na przebiegających w poprzek żagla refbantach. Przez remizki przechodzą np. liny do ściągania lub refowania żagli, czy też pętle (marlinki) zabezpieczające zmarlowane żagle.

Remizki są stosowane nie tylko w żeglarstwie, umożliwiają np. ściąganie brzegów plandeki, przewlekane przez nie są liny, na których wiszą transparenty i bilbordy, są elementami prostych zamknięć wejść do namiotów itp.

Zobacz też 
 olinowanie
 ożaglowanie

Ożaglowanie